Daiei peut désigner :
 Une ère de l'histoire du Japon, l'ère Daiei ;
 La chaîne de supermarchés Daiei (Japon) ;
 La société de production de cinéma Daiei ;
 Daiei, une ville de la préfecture de Tottori au Japon.